Добржинский (Добжиньский, ) — фамилия польского происхождения.

Известные носители:
 Добржинский, Антон Францевич (1844—1897) — российский государственный деятель.
 Добржинский, Гавриил Валерианович (1883—1946) — русский советский поэт, писатель и драматург.
 Добржинский, Евгений Наркисович (1864—1938) — российский библиотековед, библиограф, педагог.
 Добжинский, Игнатий (1777—1841) — польский скрипач, композитор и профессор.
 Добжиньский, Игнаций Феликс (1807—1867) — польский пианист, композитор и дирижёр, сын Игнатия Добжинского.